Austria:
 Zwettl – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Zwettl – rzeka, dopływ Kamp
 Zwettl an der Rodl – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung
 Zwettl-Niederösterreich – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Inne:
 Zwettl – browar
 Zwettl – klasztor